Tres tristes tigres hace referencia a varios artículos:

Tres tristes tigres, novela de Guillermo Cabrera Infante publicada en 1967;
Tres tristes tigres, película chilena dirigida por Raúl Ruiz y estrenada en 1968;
Tres Tristes Tigres, programa de televisión humorístico argentino emitido en 1996;
Los Tres Tristes Tigres, grupo musical venezolano formado en 1971.